Де́вять ли́риков () — канон лирических («мелических») поэтов Древней Греции, оценённый филологами эллинистической Александрии как достойный критического изучения. В канон вошли:

 Алкма́н (2-я половина VII века до н. э.), хоровая лирика
 Сапфо́ (630/612 — 572/570 годы до н. э.), сольная лирика
 Алке́й (620/626 — после 580 года до н. э.), сольная лирика
 Стеси́хор (2-я половина VII века до н. э. — около 556 года до н. э.), хоровая лирика
 Анакрео́нт (около 570 — 487 год до н. э.), сольная лирика
 И́вик (VI век до н. э.), хоровая лирика
 Симони́д (556 — 468 год до н. э.), хоровая лирика
 Пи́ндар (522/518 — 448/438 годы до н. э.), хоровая лирика
 Вакхили́д (около 518 — около 450 года до н. э.), хоровая лирика

Поэзию Девяти лириков филологи-классики по традиции делят на лирику «хоровую» и «монодическую», причём под «монодией» они подразумевают просто сольное исполнение; с музыкальной точки зрения, и хоровая и сольная песня исполнялись монодически (хор пел одну и ту же мелодию в унисон), полифонии античность не знала. Стихи, предназначенные для хорового или сольного исполнения, распевались под аккомпанемент лиры; отсюда «лирика» (музыка не сохранилась). Деление на хоровую и сольную лирику некоторыми современными исследователями оспаривается.

Древние о Девяти лириках 
Все девять лириков упоминаются в анонимной эпиграмме из «Палатинской антологии» (IX, 184), позднеантичного происхождения:

Муз провозвестник священный, Пиндар; Вакхилид, как сирена,
Пеньем пленявший; Сапфо, цвет эолийских харит;
Анакреонтовы песни; и ты, из Гомерова русла
Для вдохновений своих бравший струи Стесихор;
Прелесть стихов Симонида; пожатая Ивиком жатва
Юности первых цветов, сладостных песен любви;
Меч беспощадный Алкея, что кровью тираннов нередко
Был обагряем, права края родного храня;
Женственно-нежные песни Алкмана, — хвала вам! Собою
Лирику начали вы и положили ей грань.

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт, посвящённый Девяти лирикам

Персоналии по алфавиту
Древнегреческие поэты
Поэты Древней Греции
Поэты VII века до н. э.
Поэты VI века до н. э.